Les Jelly Beans sont des confiseries.
 The Jelly Beans est un groupe américain de R&B formé en 1962.
 Jelly Beans est un groupe japonais de J-pop formé en 2007.
 Jelly Beans est un album du groupe Yum!Yum!ORANGE sorti en 2006.
 John Benitez, alias Jellybean Benitez, compositeur, producteur et acteur américain.